Bolyai se poate referi la:
 János Bolyai, matematician renumit, fiul lui Farkas Bolyai
 Farkas Bolyai, matematician, tatăl lui János Bolyai
 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, liceu în Tg. Mureș
 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, universitate vestită în Cluj-Napoca
 Biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu Mureș, bibliotecă în Tg. Mureș
 Casa Bolyai din Cluj-Napoca, casa natală a lui János Bolyai
 Universitatea Bolyai din Cluj, universitate în limba maghiară, care a funcționat la Cluj între 1945–1959